Biała Wieża – jedna z wież Minas Tirith
 Biała Wieża – jedna z wież zamku Tower w Anglii 
 Biała Wieża – wieża obserwacyjna na Malcie
 Biała Wieża – dzwonnica w Hradec Králové
 Biała Wieża – turecka wieża w Salonikach

Zobacz też 
 Białe Wieże
 Białowieża
 Wieża Biała w Warszawie